Соревнования в прыжке в высоту у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 10 и 12 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в прыжке в высоту являлась Мария Кучина (Ласицкене) из России.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 1,94 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 10 августа 2017 года. В сектор вышли 30 участниц.

Финал 

Основные соревнования в прыжке в высоту у женщин состоялись 12 августа 2017 года. Действующая чемпионка Мария Ласицкене была главным фаворитом финала: по ходу сезона она прыгала на 2 метра и выше на 11 различных турнирах, в то время как все её остальные соперницы в сумме — ни одного. До высоты 1,99 м смогли добраться только три участницы: Ласицкене, Юлия Левченко из Украины и Камила Лицвинко из Польши. Именно здесь россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, допустила единственную ошибку, в то время как её соперницы справились с планкой в первой попытке. Статус-кво был восстановлен на следующей высоте: Ласицкене взяла 2,01 м, вслед за ней это сделала и Левченко, установившая второй личный рекорд за вечер. 2,03 м покорились только Ласицкене, которая, таким образом, стала двукратной чемпионкой мира. В качестве победительницы она попыталась установить рекорд России, но прыжки на высоте 2,08 м оказались неудачными.

19-летняя Левченко стала самым молодым призёром чемпионатов мира в женском прыжке в высоту.

Чемпионат мира в Лондоне стал первым и единственным турниром в 2017 году, где высоту 2 метра преодолело более одной участницы.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки